Plaatsen
 Kershaw (South Carolina), plaats in de Verenigde Staten
 Kershaw County, county in de Amerikaanse staat South Carolina

 Personen
 Alex Kershaw (1966), Amerikaans schrijver en historicus
 Devon Kershaw (1982), Canadees langlaufer
 Ian Kershaw (1943), Brits historicus
 Joseph B. Kershaw (1822-1894), Amerikaans generaal
 Nik Kershaw (1958), Brits popmuzikant